Conlon est un patronyme porté notamment par :

 Edward Conlon (1965-), écrivain américain ;
 George Conlon (1888-1980), sculpteur américain ;
 Gerry Conlon (1955-2014), un des Quatre de Guildford ;
 James Conlon (1950-), chef d'orchestre américain ;
 Marty Conlon (1968-), joueur américano-irlandais de basket-ball.